Асен Хаджиолов може да се отнася до:

 Асен Хаджиолов (хистолог) (1903–1994) – български учен хистолог;
 Асен Хаджиолов (молекулярен биолог) (1930–1996) – български учен молекулярен биолог.

Пояснителни страници